Дмитрий Чёрный:
 Чёрный, Дмитрий Владимирович (род. 1975) — российский поэт и музыкант, журналист и писатель, общественный деятель левого толка. Лидер рок-группы «Эшелон».
 Чёрный, Дмитрий Иванович (род. 1999) — украинский хоккеист.
 Чёрный, Дмитрий Сергеевич (род. 1989) — украинский политический деятель.